Туринский автосалон () — ежегодный автосалон, проходящий в Турине (Италия) в конце апреля. Впервые автосалон был проведен с 21 по 24 апреля 1900 года в Замке Валентино.

Автосалон 2000 года прошел в выставочном центре Lingotto в середине июня.

В 2002 году впервые в мирное время был отменен автосалон по причине отказа от участия многих фирм производителей.

С лета 2015 года Турин проводит возрождённый автосалон.

Примечания 

Автосалоны
Турин